Вест-Індія — це дещо застарілий варіант позначення Карибських островів. Часто поділяється на назви асоційовані з європейськими країнами:
 Британська Вест-Індія
 Данська Вест-Індія

Див. також 
 Голландська Вест-Індійська компанія — голландська торгова компанія, створена у 1621 р.